Maxine Brown (actrice) - (1897-1956), een actrice uit de Verenigde Staten van Amerika 
 Maxine Brown (1931) - (1931-2019), een Amerikaanse countryzangeres 
 Maxine Brown (1939) -(*1939), een Amerikaanse soulzangeres